Hearts of Iron II: Doomsday (в русской локализации — День Победы II: Новая война) — официальное дополнение к глобальной стратегии про Вторую мировую войну Hearts of Iron II, выпущенное 4 апреля 2006 года. Оно содержит в себе всё, что было в оригинальной игре, и в то же время включает в себя выделение и расширение исторического периода после Второй мировой войны, предполагающего возможную ядерную войну между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки

Сценарий 
Новая война начинается через два месяца после окончания Второй мировой войны. По сценарию, 2 октября 1945 года Красная армия атакует войска союзников в Западной Германии, Австрии и Южной Корее. В ответ президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн приказывает ВВС США сбросить атомные бомбы на Москву и Куйбышев. Это событие начинает Третью мировую войну. Война продолжается до 1950-х годов и заканчивается в 1953 году, после чего выбирается победитель.

Основные изменения и дополнения 
Появились новые области разведки. Они дают информацию о других странах и позволяют новые шпионские акции, такие как кража технологий, убийство членов правительства и организация государственного переворота.
ккк содержит некоторые другие изменения и дополнения, такие как:
 Графические улучшения моделей бомбардировщиков
 Эскорт для перевоза грузов
 Госпитали, восстанавливающие людские потери
 «Do not upgrade (не перевооружать)» кнопки для дивизий
 Возможность автоматизации ползунков производства
 Подводные лодки имеют отдельную статистику для морских боев
 Расширенные сроки — дата конца игры была заменена на 1953 год
 Новые технологии, чтобы довести игру в эпоху Холодной войны
 Включен редактор сценариев

Дальнейшие дополнения 
В марте 2007 года Paradox Interactive выпустила второе дополнение для Hearts of Iron II — Hearts of Iron II: Armageddon. Центральным нововведением в этой игре является новая кампания, которая основана на альтернативной истории и сбалансирована для многопользовательской игры.

Ссылки 
 Paradox Official Site
 Hearts of Iron II: Doomsday at Gamespot

Компьютерные игры 2006 года
Глобальные стратегии
Игры для Windows
Игры для macOS
Дополнения к компьютерным играм